Le traité de Rome peut faire référence à cinq traités qui ont été signés à Rome :
 traité de Rome (1924), signé entre l'Italie et la Yougoslavie sur le statut de la ville de Fiume, 
 deux traités qui signent l'acte de naissance symbolique de la Communauté économique européenne (la future Union européenne) ont été signés à Rome le  : 
traité instituant la Communauté économique européenne,
 traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 
 statut de Rome (1998), acte de création de la Cour pénale internationale.
 traité de Rome (2004), traité non ratifié établissant une Constitution pour l'Europe.